I’d Rather Believe in You — тринадцатый студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный в октябре 1976 года на лейбле Warner Bros. Records. Как и во всём творчестве, Шер на диске представлено множество кавер-версий других исполнителей. Этот альбом, как и его предшественник, не имел успеха и не попал в чарты.

Об альбоме 
Поскольку Stars потерпел коммерческий провал, на следующем альбоме Шер вернулась к лиричным поп-песням. Оркестрованные аранжировки песен с альбома Stars были заменены «лос-анджелесским звуком» середины 70-х (типичным для Линды Ронстадт и The Eagles). I’d Rather Believe in You остался незамеченным и в конечном счёте не попал в чарты. Продюсер альбома Майкл Омартиан объяснял провал диска нехваткой промоушена.

Шер записывала этот альбом, будучи беременной вторым ребёнком, . На задней стороне обложки написано её посвящение сыну: «И особая благодарность Элайджа за то, что он дождался дня, когда я закончу альбом. Шер».

В этот же период времени Шер также сделала запись двух других песен: первой является дуэт с Гарри Нилсоном «A Love Like Yours (Don’t Come Knockin’ Everyday)», вторая же — песня «Pirate» (с альбома Cherished, вышедшего годом позже) — была включена в некоторые издания альбома как бонус-трек. «A Love Like Yours» была выпущена как отдельный внеальбомный сингл, который не попал в чарты из-за конфликтов между лейблами Шер и Нилсона.

Единственным синглом с альбома была выпущена песня «Long Distance Love Affair» в начале октября 1976 года, но и она потерпела неудачу в чартах.

В начале 1976-го Шер и Сонни Боно вернулись на телевидение и приступили к записи нового альбома. По решению суда, во время бракоразводного процесса было решено, что Шер по контракту должна Сонни ещё одну запись. Они возвратились в студию, однако после провала сингла «You’re Not Right for Me» в 1977 году релиз альбома был отменён.

Альбом никогда не издавался на CD, и любые редкие компакт-диски I’d Rather Believe in You не являются официальными. Шер обладает полными правами этого альбома, и Warner Bros. Records не имеют права переиздавать его.

30 июля 2021 года на официальном YouTube-канале певицы появилось сообщение, что с 6 августа песни альбома будут доступны к прослушиванию в отреставрированном и ремастированном виде.

Список композиций

Над альбомом работали 

Музыканты
 Шер — вокал
  — гитара
 Ли Ритенаур — гитара
  — гитара и мандолина
 Бен Бенай — гитара и губная гармошка
 Дэвид Хангейт — бас-гитара
  — бас-гитара
 Скотт Эдвардс — бас-гитара
 Джефф Поркаро — барабаны
  — перкуссия
  — перкуссия
  — духовые инструменты
 Лью МакКрири — духовые инструменты
  — духовые инструменты
  — духовые инструменты
 Стив Мадейо — духовые инструменты

Музыканты (продолжение)
 Дэн Уолш — бэк-вокал
 Джин Нельсон — бэк-вокал
 Джинджер Блейк — бэк-вокал
 Джим Хаас — бэк-вокал
 Джулия Тиллман Уотерс — бэк-вокал
 Керри Чатер — бэк-вокал
 Максин Тиллман Уотерс — бэк-вокал
 Майкл Прайс — бэк-вокал
 Стефани Спринг — бэк-вокал
Технический персонал
  — музыкальный продюсер
 Майкл Омартиан — музыкальный продюсер
 Фил Кэй — аранжировщик
  — фото
  — дизайн

Примечания 

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Майклом Омартианом